Thorley – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Thorley – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)